Buzura perclara är en fjärilsart som beskrevs av W. Warren 1899. Buzura perclara ingår i släktet Buzura och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
perclara